Steve Williams (músico) — músico norte-americano
 "Dr. Death" Steve Williams — wrestler norte-americano

Desambiguações de antropônimos